Ко́пула ( — соединение, связка):

 Копула — многомерная функция распределения;
 Копула — механизм орга́на, с помощью которого включённые регистры одного мануала могут звучать при игре на другом мануале или педали.
 Копула — туманность в созвездии Гончих Псов.
 Копула — специальное слово для связи подлежащего и сказуемого, выраженного не глаголом.